Matka i żony – piąty album studyjny wrocławskiego zespołu alternatywnego Mikromusic, wydany 25 września 2015 na nośniku cyfrowym, a 2 października 2015 na CD przez Warner Music Poland.

Płyta uzyskała nominację do nagrody Fryderyk 2016 w kategorii „Album Roku – Elektronika i Alternatywa”.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy Warner Music Poland